Saiva puede referirse a los siguientes conceptos:

Shivaísmo, rama del hinduismo;
Saiva es un género de insectos de la familia Fulgoridae presente en India, Indochina y Malasia.